{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |
{| cellspacing=2 cellpadding=3 align=center
|-
| colspan=3 align=left bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | Гран-при по прыжкам с трамплина 2019 года 
|-
| width=200 style=font-size:80% |
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Мужчины
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Женщины
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Общий зачёт
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |   Давид Кубацки
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |   Сара Таканаси
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  |-
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | <<<2018
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 
| align=right bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 2020>>>
|}
|}Гран-при по прыжкам с трамплина 2019 года''' — текущий 26-й сезон летних Гран-при по прыжкам с трамплина на лыжах для мужчин и 8-й для женщин.

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Порядок начисления очков

Личные соревнования

Командные соревнования

Смешанные командные соревнования

Зачёт гран-при

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

Гран-при по прыжкам с трамплина
2019 год в спорте
Соревнования по прыжкам с трамплина